Paul est un patronyme français très courant.

Étymologie 
Le patronyme Paul vient du prénom Paul.

Patronyme 

 Aaron Paul (1979-), acteur américain ;
 Adolf Paul (1863-1943), écrivain suédois ;
 Adrian Paul (1959-), acteur britannique ;
 Alexandra Paul (1963-), actrice américaine ;
 Annamie Paul (1972-), femme politique canadienne ;
 Antoine Paul, dit Paul (1798-1871), danseur français ;
 Ayonika Paul (1992-), tireuse sportive indienne ;
 Barbara Paul (née en 1931), femme de lettres américaine, auteure de roman policier et de science-fiction ;
 Bernard Paul (1930-1980), réalisateur et scénariste français ;      
  (1947-), clown, régisseur et fondateur du cirque Roncalli  ;
 Billy Paul (1934-2016), chanteur américain ;
 Brandon Paul (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Bruno Paul (1874-1968), architecte allemand ;
 Charlotte Paul (1973-), triathlète australienne ;
 Chris Paul (1985-), joueur américain de basket-ball ;
  ; 
 Elfriede Paul (1900-1981), médecin, professeure d'université, chercheuse, militante communiste et résistante allemande ;
 Ernest Paul (1881-1964), cycliste français, demi-frère de François Faber ;
 Eugène Paul dit Gen Paul (1895-1975), peintre expressionniste, gouachiste, dessinateur, graveur et lithographe français ;
 Evans Paul (1955-), journaliste et homme politique haïtien, ancien Premier ministre d'Haïti ;
 Frieda Paul (1902-1989), résistante allemande au nazisme ;
 Gen Paul (1895-1975), peintre expressionniste, gouachiste, dessinateur, graveur et lithographe français ;
 George Paul (1841-1921), rosiériste anglais ;
 Georges Paul (1996-), joueur de badminton mauricien ;
 Gerhard Paul (1951-), historien allemand ;
 Gertrude Paul (1934-1992), enseignante et avocate britannique ;
 Gregory S. Paul (1954-), chercheur indépendant américain, auteur et illustrateur américain, spécialiste de la paléontologie ;
 Henri Paul (1952-), diplomate, avocat spécialiste des politiques publiques et haut fonctionnaire français ;
 Henri Paul (1956-1997), chauffeur impliqué dans l'accident fatal à Lady Diana ;
 Henry Paul (1974-), joueur néo-zélandais de rugby à XIII ;
 Hermann Paul (1846-1921), linguiste allemand ;
 Jake Paul (1997-), vidéaste web américain, frère de Logan ;
 Jeremiah Paul Jr. (avant 1791-1820), peintre américain de portraits et de miniatures
 Jeremy Paul (1977-), joueur australien de rugby à XV ;
 José Paul, acteur et metteur en scène français ;
 Kevin Paul (1991-), nageur handisport sud-africain ;
 Logan Paul (1995-), vidéaste web américain, frère de Paul ;
  (1949-), chanteuse et actrice anglaise ;
 Marcel Paul (1900-1982), résistant communiste puis homme politique français et ancien ministre ;
 Marcel Paul, PDG de la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson qui changea son nom en Marcel Paul-Cavallier.
 Nicholas Paul (1998-), cycliste trinidadien ;
 Nicholas Paul (1995-), joueur canadien de hockey sur glace ; 
 Nsolo Paul, connu comme Solo Muna (1965-), chanteur et auteur-compositeur camerounais ;
 Philippe Paul (1965-), homme politique français et sénateur du Finistère ;
 Prince Paul (1967-), DJ, producteur et compositeur américain de hip-hop ;
 Réjean Paul (1943-2015), juge québécois ;
 Rémi Paul (1921-1982), avocat et homme politique québécois ;
 Robert W. Paul (1869-1943), producteur, réalisateur, directeur de la photographie et acteur britannique ;
  ;
 Ron Paul (1935-), homme politique américain ;
 Sean Paul (1973-), chanteur jamaïcain ;
 Tommy Paul (1997-), joueur de tennis américain ;
 Todd Paul (1983-), joueur de hockey professionnel canadien ;
 William Paul (1822-1905), botaniste anglais.

Lien externe 
 

Patronyme français
Homonymie de patronyme